Titus Ampius Flavianus, gouverneur van Pannonia in 69
 Flavianus (gouverneur van Egypte), prefect van Egypte (ca. 364-366)
 Virius Nicomachus Flavianus (+394), Romeins aristocraat en geschiedschrijver
 Flavianus I van Antiochië, patriarch van Antiochië (381-404)
 Flavianus van Constantinopel (+449), patriarch van Constantinopel (446-449)
 Flavianus II van Antiochië, patriarch van Antiochië (498-512)